Who Cares? (рус. «Кого это волнует?», «Кому какое дело?») — название нескольких произведений:
  — песня Джорджа и Айры Гершвинов; джазовый стандарт (1931).
 Who Cares? — балет Джорджа Баланчина на музыку Джорджа Гершвина в оркестровке Херши Кея (Нью-Йорк, 1970).